asterizam, prividna skupina zvijezda
asterizam (mineralogija)